L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis d'Adélaïde est divisée en 2 tournois qui se déroulent du 3 au 9 janvier puis du 10 au 15 janvier, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Tournoi 1

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sebastian Korda, des Français Ugo Humbert et Arthur Rinderknech et du Serbe Miomir Kecmanović. Ils sont respectivement remplacés par Thiago Monteiro, Juan Manuel Cerúndolo, Corentin Moutet et Mikael Ymer.

Pendant le tournoi 
Corentin Moutet est disqualifié lors de son match au second tour pour avoir insulté l'arbitre à la fin du second set.

Pour la 18e année consécutive, Gaël Monfils atteint la finale d'un tournoi ATP. C'est le quatrième joueur de l'histoire détenant la plus longue série de saisons avec au moins une finale sur le circuit principal après Roger Federer (20), Jimmy Connors et Rafael Nadal (19).

Lauréats 
Le Français Gaël Monfils remporte le tournoi en battant en finale Karen Khachanov. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. 

En double, Rohan Bopanna et Ramkumar Ramanathan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Tournoi 2

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Dominik Köpfer, des Américains Jenson Brooksby et Sebastian Korda, de l'Australien James Duckworth et du Serbe Laslo Djere. Ils sont respectivement remplacés par Lorenzo Musetti, Arthur Rinderknech, Gianluca Mager, Jaume Munar et Thiago Monteiro.

Pendant le tournoi 
Touché aux cervicales durant son entrée en lice, Gaël Monfils, vainqueur du tournoi d'Adélaïde 1 la semaine passée, a été contraint à l'abandon face à Thiago Monteiro et ne pourra pas tenter ses chances pour remporter un second titre consécutif.

Lauréats 
L'Australien Thanasi Kokkinakis remporte le tournoi en battant en finale Arthur Rinderknech. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ariel Behar et Gonzalo Escobar. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Ils s'étaient déjà imposés ensemble la semaine suivante à Melbourne.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (WTA 2022 I)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (WTA 2022 II)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
  (tournoi 1)
  (tournoi 1)
  (tournoi 2)
  (tournoi 2)

ATP 2022
Adélaïde
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022